Funny Girl est une comédie musicale américaine de Isobel Lennart, Bob Merrill et Jule Styne créée au Winter Garden Theatre de Broadway en 1964 ;
 Funny Girl est un film musical américain de William Wyler avec Barbra Streisand, d'après la comédie musicale, sorti en 1968 ;
  est un album de , actrice et chanteuse originaire de Hong-Kong ;
  est un roman de Nick Hornby, paru en 2014 ;
 Funny Girl est un navire ayant assuré des liaisons maritimes en mer du nord.
 Funny Girl est une chanson de Laura Rizzotto, sortie en 2017.